Midnight Sun kan syfta på:

Midnight Sun (album) – ett LP-album från 1983 med Sir Douglas Quintet
Midnight Sun (musikgrupp) – ett svenskt metalband
Midnight Sun (roman) – en bok skriven av Stephenie Meyer

Se även
Midnight Sunshine – album av Kikki Danielsson från 1984